Леде́сма () — назва багатьох географічних пунктів в іспаномовних країнах:

 Ледесма (Ла-Корунья) — місто в іспанській провінції Ла-Корунья
 Ледесма (Саламанка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Ледесма (департамент) — департамент в аргентинській провінції Жужуй
 Ледесма (Аргентина) — місто в аргентинському департаменті Ледесма
 Ледесма-де-ла-Коголья — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Ледесма-де-Сорія — місто в іспанській провінції Сорія

Леде́сма () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, яке носили такі люди:

 Алонсо де Ледесма — іспанський поет
 Аманда Ледесма — аргентинська актриса
 Артуро Хав'єр Ледесма Веласко — мексиканський футболіст
 Артуро Хав'єр Ледесма Перес — мексиканський футболіст
 Архентіно Ледесма — аргентинський співак
 Інда Ледесма — аргентинська актриса
 Крістіан Аріель Ледесма — аргентинський автогонщик
 Ку Ледесма — філіппінська співачка і актриса
 Пабло Мартін Ледесма — мексиканський футболіст
 Педро Елісер Родрігес Ледесма — іспанський футболіст
 Раміро Ледесма Рамос — іспанський журналіст і громадський діяч
 Фернандо Ледесма Бартрет — іспанський політик
 Франсіско Гонсалес Ледесма — іспанський журналіст і присьменник
 Хосе Ледесма — іспанський хореограф

Іспанські прізвища